Driven kan syfta på:
 Driven (2001) – en amerikansk långfilm från 2001 i regi av Renny Harlin.
 Driven (datorspel) – ett racingspel som släpptes 2001 av BAM! Entertainment.
 Driven (låt) – en låt från 1996 av den kanadensiska progressiv rock bandet Rush.
 Driven, Korpo – en ö i Korpo, Pargas stad, Finland.